Seymour podría referirse a:

Lugares 
 Antártida
 Isla Seymour

Australia
Seymour (Victoria)
Distrito electoral de Seymour, Victoria.

Canadá
 Monte Seymour y el Parque Provincial del Monte Seymour, Columbia Británica.
 Seymour Island (Nunavut)
 Seymour Range
 Municipio de Seymour (Ontario)
Hong Kong
 Seymour Road, Victoria City

 Sudáfrica
 Seymour (Sudáfrica)

Estados Unidos
 Seymour (Connecticut)
 Seymour (Illinois)
 Seymour (Indiana)
 Seymour (Iowa)
 Seymour (Misuri)
 Seymour (Tennessee)
 Seymour (Texas)
 En Wisconsin
 Seymour (Wisconsin), una ciudad.
 Seymour (CDP), un lugar designado por el censo.
 Seymour (condado de Eau Claire, Wisconsin), un pueblo.
 Seymour (condado de Lafayette, Wisconsin), un pueblo.
 Seymour (condado de Outagamie, Wisconsin), un pueblo.

Personas 
 Seymour Boardman (1921–2005), pintor de Nueva York.
 Seymour Cray (1925–1996), pionero en supercomputadoras.
 Sinister Seymour, un personaje de la TV de Los Ángeles de los años 1960s y 1970s.
 Seymour Hersh (nacido en 1937), periodista.
 Philip Seymour Hoffman (1967-2014), actor y director estadounidense.
 Seymour Siegel (1927–1988)

Personajes ficticios 

 Seymour d'Campus, mascota de la Universidad del Sur de Misisipi.
 Seymour Glass, personaje de la serie de TV Glass Family de J. D. Salinger
 Seymour Guado, personaje de Final Fantasy X.
 Seymour Krelborn, personaje principal de las películas The Little Shop of Horrors (1960) y Little Shop of Horrors (1986) y de la comedia musical de mismo título (Little Shop of Horrors, 1982).
 Seymour Skinner, personaje de Los Simpsons.
 Seymour, personaje de Seymour series de Codemasters.
 Seymour (Futurama), perro de Fry en Futurama.

Otro 
 Seymour, título original de la banda Blur.
 Seymour Duncan, una manufacturadora de guitarras.
Seymour, banda madrileña de rock alternativo.